Otzenberg ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland:
 Otzenberg (Alfeld), einem Ortsteil der Gemeinde Alfeld, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

in der Schweiz:
 Otzenberg (Hasle bei Burgdorf), einem Ortsteil der Gemeinde Hasle bei Burgdorf, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Otzenberg (Rüegsau), einem Ortsteil der Gemeinde Rüegsau, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern